Inzidenz (aus lateinisch  „[in, auf etwas oder auf jemanden] fallen, hineinfallen, [in eine Zeit] fallen“) steht für:

 Inzidenz (Geometrie), eine Beziehung zwischen geometrischen Elementen wie Punkt, Gerade, Ebene 
 eine Beziehung zwischen Knoten und Kanten eines Graphen, siehe Inzidenzmatrix
 Inzidenz (Epidemiologie), die Anzahl von Neuerkrankungen innerhalb einer Personengruppe und eines bestimmten Zeitraums
 Inzidenz (Turbomaschine), die Fehlanströmung an der Eintrittskante eines Schaufelprofils
 inzidente Prüfung oder Inzidentkontrolle, die Prüfung einer Rechtsfrage im Rahmen der Prüfung einer anderen Rechtsfrage
 Steuerinzidenz, in der Finanzwissenschaft die Verteilungswirkungen einer Abgabe
 allgemeinsprachlich: ein Ereignis im Sinne eines Vorfalls

Siehe auch:
 Vorfall
 Koinzidenz, das Zusammentreffen von Ereignissen
 Incident
 The Incident